Il torneo di singolare femminile (indoor) fu uno dei sei eventi di tennis disputatesi alle Olimpiadi estive 1908.

Risultati

Classifica

Partite

Finale 3º-4º posto

Note

Bibliografia
 
 

Tennis ai Giochi della IV Olimpiade